Бохемска (, ) је српскохрватски, македонски и словеначки назив за Чешку (Бохемску Чешку), област у централној Европи, добијен од латинског назива за ту област – Бохемија (-{Bohemia}-).

Бохемска такође може бити:
 Бохемска (званично Војводство Бохемска), назив Бохемске Чешке од 870. до 1198. године
 Бохемска (званично Краљевина Бохемска), назив Бохемске Чешке од 1198. до 1918. године
  (званично Провинција Немачка Бохемска)

Види још 
 Бохемија, вишезначна одредница
 Чешка (вишезначна одредница)